Hilde Gueden (1917-1988), soprano autrichienne.
 Nicole Gueden (1944-), actrice française.
Patronyme austro-bavarois